Олена Дементьєва була чинною чемпіонкою, однак вона не захищала свій титул. оскільки завершила ігрову кар'єру наприкінці сезону 2010.
У фіналі 8-ма сіяна Лі На перемогла 3-тю сіяну Кім Клейстерс з рахунком 7–6(7–3), 6–3.

Сіяні гравчині 
Перші дві сіяні гравчині виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Щасливі лузери 
  Сібіль Баммер

Кваліфікаційна сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій Кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Посилання 
 Main Draw
 Qualifying Draw

Тур WTA 2011
2011 у тенісі
Medibank International 2011